«Графиня» — название фильмов:
 «Графиня» — советская мелодрама 1991 года, реж. Дмитрий Шинкаренко.
 «Графиня» — биографическая драма 2009 года, реж. Жюли Дельпи.